Em genética humana, o haplogrupo F (DNA-Y) (P14, M89) ou FT é um haplogrupo do cromossoma Y humano que descende do haplogrupo CF. Este haplogrupo e seus descendentes estão presentes em mais de noventa por cento da população atual no mundo, sendo o mais representativo da população fora de África.

Origem e dispersão 

De acordo com a versão 8.75, de 6 Setembro de 2013, da Sociedade Internacional de Genealogia Genética (ISOGG), o haplogrupo F  participou na migração original de África, ou então foi fundado logo depois, porque o haplogrupo F e os seus sub-haplogrupos descendentes encontram-se principalmente fora do continente africano, e raros na África sub-saariana. O fundador da linhagem F poderia ter vivido entre 60.000 e 80.000 anos atrás, dependendo da época da migração a partir de África.

OS principais descendestes do haplogrupo F são os haplogupos G, H, IJ e K. Os restantes haplogrupos descendentes F*, F1, e F2 ainda não são bem conhecidos, mas sparentemente são pouco frequentes e só no sub continente indiano. O haplogrupo F* foi encontrado em dois individuos em Portugal, devido provavelmente ao contato com as ex-colónias Índianas nos séc.  XV e XVI.

Árvore filogenética do haplogroupo F (ADN-Y) ibérico - 2013
A árvore filogenética do haplogroupo F (ADN-Y) ibérico em baixo [sic] ilustra a relação entre as diferentes ramificações deste haplogrupo de  acordo com a classificação ISOGG de 2013 e entre parentesis os valores em percentagem colhidos da base de dados do web site Iberian Roots bem como hiper-ligações para mapas de densidade geográfica.

Genética humana
Haplogrupos do cromossoma Y humano